Arman oder Årman ist der Familienname folgender Personen:

 Arman (1928–2005), französisch-US-amerikanischer Künstler
 Arman Manukyan (1931–2012), Professor, Schriftsteller und Wirtschaftswissenschaftler armenischer Abstammung
 Burhan Arman (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Cihat Arman (1915 od. 1918–1994), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Erik Årman (* 1970), schwedischer Opernsänger der Stimmlage Tenor
 Florence Arman (* 1994), britische Singer-Songwriterin
 Howard Arman (* 1954), britischer Chorleiter und Dirigent
 John Arman (* 1986), britischer Jazzmusiker
 Mohammad Hossein Arman (* 1935 od. 1936), afghanischer Sänger und Musiker

Arman bezeichnet:
 Arman (Ochotskisches Meer), Zufluss des Ochotskischen Meeres in Russland

 Arman (Nepal), Village Development Committee im Distrikt Myagdi (Nepal)
 Arman (Russland), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Magadan (Russland)

 Arman (Tageszeitung), eine iranische Tageszeitung

ARMAN steht auch für:
 ARMAN-Gruppe, ein Archaeen-Taxon (Archaeal Richmond Mine Acidophilic Nanoorganisms)

Siehe auch:
 Armann
 Filmtheater Arman